Goran Jurić (glazbenik)
Goran Jurić (nogometaš)